Die Open Clarins 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Paris. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 19. bis 25. September 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Paris